Tenisowy turniej WTA Guangzhou International Women’s Open 2007 odbył się w dniach 15 - 22 września w chińskim Guangzhou na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 175 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)
 Drabinki

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Chinach